Айлама — горная вершина в центральной части Главного Кавказского хребта в горном районе «Балкария», на границе между Грузией (Самегрело-Верхняя Сванетия) и Россией (Кабардино-Балкария), возвышается над ледником «Айлама» в долине Дыхсуу.

Абсолютная высота горы составляет 4546 метров над уровнем моря. 

Нижние склоны горы покрыты альпийскими и субальпийскими лугами, а верхние склоны имеют ледниковые ландшафты.

На южном склоне горы находится альпинистский лагерь под названием «Айлама».

Первое восхождение на вершину Айлама было осуществлено в 1889 году альпинистом Херманом Вуллей.

Литература 
 Наумов А. Ф. Центральный Кавказ. — Москва: «Физкультура и спорт», 1967.

Примечания 

Горные вершины Кабардино-Балкарии